Оттох-Юряге () — топоним (тип: потамоним) в России якутского происхождения. В основе географический термин , со значением «речка», «ручей».

 Оттох-Юряге — река, Красноярский край, координаты 72°31' с. ш. 99°58' в. д..
 Оттох-Юряге — река, Республика Саха (Якутия), координаты 62°48' с. ш. 128°10' в. д..
 Оттох-Юряге — река, Республика Саха (Якутия), координаты 65°17' с. ш. 120°40' в. д..

Примечания

См. также 
 Отто-Юрях
 Оттох-Юрях